Igor Burzanović (Titogrado, 25 de agosto de 1985) é um futebolista profissional japonês, atacante, milita no Nagoya Grampus.

Ligações externas 

Naturais de Podgoritza
Futebolistas de Montenegro
Futebolistas do Estrela Vermelha de Belgrado
Futebolistas do Buriram United Football Club
Futebolistas do Nagoya Grampus Eight